

Люля — селище, Батиревський район, Чувашія
 Люля — селище, Чамзінський район, Мордовія